Райнов може да се отнася за:

 Богомил Райнов (1919-2007), български писател
 Божил Райнов (1857-1946), български журналист и преводач
 Боян Райнов (1921-2005), френски скулптор
 Васил Райнов (1865-1956), български военен и политически деец
 Вичо Иванов Райнов (* Котел), български учител 1840-65
 Владимир Райнов (1894-1919), руски революционер от български произход
 Кольо Райнов (ок. 1815-1876), български революционер
 Коста Райнов (1909-1987), български оперетен артист
 Николай Райнов (1889-1954), български писател
 Русчо Райнов (1886-1965), български геофизик и метеоролог
 Сава Райнов (1843-1929), български революционер
 Стоян Райнов (1894-1978), български художник-керамик
 Теофан Райнов (1837-1910), български обществен и политически деец